Якуб Валски (; 7 сентября 1988, Слани, Чехословакия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2016 года. В настоящее время играет за клуб чешской Экстралиги «Били Тигржи Либерец».

Карьера 
Якуб Валски начал свою хоккейную карьеру в 2008 году, в составе команды «Кладно». Все время играл в чешской Экстралиге, за исключением первой части сезона 2016/17, которую он провёл в КХЛ за братиславский «Слован». В 2016 году стал чемпионом Чехии в составе клуба «Либерец». Перед началом сезона 2019/2020 подписал контракт с командой «Рытиржи Кладно». В январе 2020 года вернулся в «Либерец».

Достижения 

 Чемпион Экстралиги 2016

 Серебряный призёр Экстралиги 2017

Статистика 
Обновлено на начало сезона 2019/2020

 Чешская экстралига — 523 игры, 201 очко (110+91)
 КХЛ — 34 игры, 4 очка (1+3)
 Лига чемпионов — 14 игр, 9 очков (3+6)
 Сборная Чехии — 16 игр, 3 очка (3+0)
 Всего за карьеру — 587 игр, 217 очков (117+100)

Примечания

Ссылки 

 Статистика на www.eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте КХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»